Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 

103e régiment d'infanterie
103e régiment d'infanterie territoriale

Homonymie d'unités militaires